Gekuppelte Bauweise steht für:

 Doppelhaus
 gleichartige und nebeneinanderliegende Bauteile, siehe Gekuppelt (Architektur)